Bogusław Kaczmarek (né en 1950), footballeur et entraineur polonais ;
 Jakub Kaczmarek (né en 1993), coureur cycliste polonais ;
 Jan A. P. Kaczmarek (né en 1953), compositeur de musique de film polonais ;
 Jan Marian Kaczmarek (1920-2011), homme d’état et scientifique polonais ;
 Jane Kaczmarek (née en 1955), actrice américaine ;
 Jerzy Kaczmarek (né en 1948), escrimeur polonais ;
 Natalia Kaczmarek, athlète polonaise ;
 Zbigniew Tadeusz Kaczmarek (né en 1946), haltérophile polonais ;
 Zbigniew Waldemar Kaczmarek (né en 1962), footballeur polonais.